

Peuples 
Les Yadav, ou Yādava, communautés socio-ethniques d'Inde.

Patronyme 

 Akhilesh Yadav (1973-), homme politique indien.
 Leena Yadav (1971-), cinéaste indienne.
 Laloo Prasad Yadav (1948-), homme politique indien.
 Matrika Yadav (vers 1960-), homme politique népalais.
 Rajpal Yadav (1971-), acteur indien.
 Ram Baran Yadav (1948-) médecin et homme d'État népalais, président de la République de 2008 à 2015.
 Renu Kumari Yadav (vers 1969-), femme politique népalaise.
 Santosh Yadav (1967?-), alpiniste indienne.
 Sharad Yadav (1947-2023), homme politique indien.
 Tejashwi Yadav (1989-), homme politique et ancien joueur de cricket indien, et fils de Laloo Prasad Yadav.
 Upendra Yadav (vers 1960-), homme politique népalais.
 Vikas Krishan Yadav (1992-), boxeur indien.